Hall kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Hall
 David Walter Hall
 Edwin Cuthbert Hall
 Herman Christiaan van Hall
 Harvey Monroe Hall
 Ian R. Hall
 Ivan Victor Hall
 James Hall Jr
 Jason P.W. Hall
 Robert Hall
 Val Hall
 William Hall 1743 – 1800

Robotskapade auktorsförkortningar